Sjorren (lading), het vastzetten van lading zodat deze niet kan overgaan tijdens het transport;
Sjorren (scouting), het maken van bouwwerken met behulp van touw en houten palen.
 In volkstaal: zelfbevrediging door mannen